Флаг муниципального образования «Сенгиле́евское городское поселение» Сенгилеевского района Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4948.

Описание флага 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине две жёлтые тыквы с зелёными стеблями из герба городского поселения».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История города Сенгилей насчитывает несколько столетий. Город был основан во второй половине XVII века воеводой князем И. И. Дашковым как застава для защиты от набегов кочевников. Во время царствования императрицы Екатерины Великой Сенгилей стал уездным городом Симбирского наместничества и  для него был Высочайше утверждён герб, подлинное описание которого гласит: «В верхней части щита герб Симбирский. В нижней — две большие тыквы с ветвями в серебряном поле, означая изобилие сего рода плода».

Использование исторического герба города при разработке флага говорит о местных жителях как о людях чтящих своё прошлое и берегущих культурное наследие.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания